Pepin – villaggio del Wisconsin (Stati Uniti)
Contea di Pepin – contea del Wisconsin
Premio Pépin – premio letterario francese
José Machin "Pepín" – calciatore equatoguineano
Pepín Bello – scrittore spagnolo
Richard Pepin – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore canadese
Jean François Théophile Pépin – matematico francese
Test di Pépin – test matematico